Rozier-Côtes-d'Aurec, Loire
 Rozier-en-Donzy, Loire
 Roziers-Saint-Georges, Haute-Vienne 
 Le Rozier, Lozère

Rozier kan ook verwijzen naar:
 Rozier, gebouw van de Universiteit Gent
 Rozieren (Rosières), plaats in Waals-Brabant

Zie ook 
 Rosier